HS6ST3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 13-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 471 амінокислот, а молекулярна маса — 54 844.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Трансферази